Коломієць Федір(1735 (?) р., с. Березоточа -—1805 р., там же) — козак Лубенського полку, значковий товариш, військовий товариш.

Біографія 
Народився близько 1735 року в с. Березоточа, що на Лубенщині, у старовинному козацькому роді — Коломієць. Навчався в Переяславському колегіумі.

Кар'єра 
Розпочав службу у часи гетьманування Кирила Розумовського, в 1755 році — козаком 2-ї Лубенської сотні.

В 1756—1763 рр. — значковий товариш.

З 1763 році — військовий товариш.

Сім'я 
Дружина:  

NNN (NN Кулябка — за версією автора)  

Діти:  

Данило — значковий товариш Миргородського полку.  

Яків — козак снітинський, учасник походу 1782—1783 рр.

Володіння 
с. Березоточа (близько з 1771 року — за версією автора). За першою версією, Федір отримав Березоточу, через шлюб його доньки з бунчуковим товаришем Тимофієм Богдановським — попереднім власником села. За другою версією, отримав універсал на утримання села. У всякому разі Федір Коломієць згадується, як власник села.

Хутір Суха Солониця